Il Collio Goriziano Muller Thurgau è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino.
odore: intenso, caratteristico, gradevole.
sapore: asciutto, armonico, pieno.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  296,54  
Gorizia  (1991/92)  313,46  
Gorizia  (1992/93)  316,45  
Gorizia  (1993/94)  294,69  
Gorizia  (1994/95)  269,26  
Gorizia  (1995/96)  211,65  
Gorizia  (1996/97)  239,96

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Muller Thurgau